Cosa (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie Teruel in de regio Aragón
Cosa (Südliches Anhalt), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Cosa (geslacht), een geslacht van de klasse Tweekleppigen